Llista de masies i altres construccions relacionades del nord de la Garrotxa (municipis de Beuda, la Vall de Bianya, Maià de Montcal, Montagut i Oix, Riudaura, Sales de Llierca, Tortellà) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments de la Garrotxa

 Nord
Garrotxa Nord